La serie televisiva Doc Martin viene trasmessa in prima visione nel Regno Unito sul canale ITV dal 2 settembre 2004.

In Italia, la serie va in onda dal 9 settembre 2007 su Hallmark Channel (st. 1-3) e successivamente su Rai 3 dal 2010 (st. 4+).

Doc Martin